Le championnat du Royaume-Uni 2021 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2021-2022. L'épreuve se tient du  au  au Barbican Center de York, en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par le concessionnaire automobile britannique Cazoo.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la première épreuve de la Triple Couronne (Triple Crown en anglais), un ensemble de trois tournois britanniques universellement reconnus comme étant les plus prestigieux dans le snooker. Les autres tournois constituant la Triple Couronne sont les Masters et le Championnat du monde, qui se dérouleront respectivement en janvier et mai 2022. Les joueurs qui ont remporté au moins une fois ces trois tournois arborent une couronne dorée brodée sur leur veston.

Neil Robertson est le tenant du titre, il avait remporté ce tournoi pour la  fois l'année passée en manche décisive face à Judd Trump.

Faits marquants

tour 
Lors de la deuxième journée, Gary Wilson signe le quatrième break maximal de sa carrière, dans son match qui l'oppose à Ian Burns.

Le soir, l'organisation fait le choix de programmer les deux légendes vivantes du sport, Ronnie O'Sullivan et Stephen Hendry. C'est pourtant l'adversaire d'Hendry, Thepchaiya Un-Nooh, qui s'est démarqué en devenant le quatrième joueur de l'histoire à réaliser cinq centuries sur un match au meilleur des onze manches, s'imposant alors assez logiquement (6-1). De son côté, O'Sullivan s'impose au terme d'un match équilibré contre l'amateur Michael White (6-3).

Le lendemain, le tenant du titre Neil Robertson est éliminé à la surprise générale par le modeste amateur John Astley (6-2). À noter que Robertson avait déjà été battu par un amateur (Peter Lines) lors de sa défense de titre en 2016.

Après sa défaite surprise face au joueur chinois Si Jiahui en manche décisive, Shaun Murphy a amèrement regretté que des joueurs amateurs aient l'occasion de participer au tournoi et de joueur sans avoir le même niveau de pression. Il a été assez unanimement critiqué par ses pairs, notamment par O'Sullivan qui lui a conseillé de « trouver un autre métier ». Murphy s'est par la suite excusé publiquement.

de finale 
Hossein Vafaei crée la surprise en éliminant le  mondial Mark Selby sur le score de 6 manches à 2. L'iranien mène 4-0 à la midsession et remporte la dernière manche en empochant la dernière bille noire sur un fluke en poche centrale.

Le champion en titre des Masters Yan Bingtao est dominé 6-3 par Ben Woollaston, tandis que Mark Williams est sorti par Anthony Hamilton sur une manche décisive.

de finale 
Anthony McGill défait Zhou Yuelong en manche décisive, ce qui permet au  mondial de s'assurer mathématiquement une place aux Masters. Luca Brecel étrille quant à lui Stephen Maguire 6-0.

Plusieurs membres du top 16 ne tiennent pas leur rang et son éliminés à l'issue de ce tour. C'est le cas de Stuart Bingham et de Mark Allen, qui sont respectivement battus par Noppon Saengkham et David Gilbert sur des manches décisives. Judd Trump est dominé assez largement par Matthew Selt 6-3, tandis que John Higgins est sorti par l'éventuel vainqueur du tournoi, Zhao Xintong.

de finale 
Ronnie O'Sullivan se qualifie pour les quarts de finale sans être inquiété par le thaïlandais Saengkham. Jack Lisowski met un terme au parcours de l'iranien Vafaei, tandis que Zhao élimine un Peter Lines revigoré. A 48 ans, Andy Hicks se hisse également en quarts de finale pour la première fois depuis 2017, remportant un quatrième match en manche décisive, face à Gilbert.

Quarts de finale 
Kyren Wilson élimine Ronnie O'Sullivan sur le score de 6 manches à 5, devenant ainsi le favori du tournoi. Il réalise notamment un century de 102 points lors de la dernière manche.

Zhao Xintong défait Lisowski 6-2 en compilant cinq demi-centuries, tandis que Barry Hawkins met fin aux espoirs de Hicks (6-1).

Demi-finales 
Luca Brecel devient le premier joueur européen continental à se qualifier en finale d'un tournoi de la triple couronne. Il bat Kyren Wilson 6-4 lors d'un match d'une grande qualité de jeu, étant donné que le belge réalise quatre centuries et deux breaks de plus de 80 points, laissant Wilson avec peu de regrets.

Dans l'autre demi-finale, le jeune chinois Zhao domine très largement Hawkins 6-1 en faisant ostentation de ses talents. Il compile un century et cinq breaks de plus de 70 points.

Finale 
La finale du tournoi est inédite et inattendue. Elle voit s'opposer Luca Brecel, vainqueur d'un seul tournoi classé (championnat de Chine 2017), à Zhao Xintong, qui dispute alors sa toute première finale en tournoi classé puisqu'il n'a jamais dépassé le stade des demi-finales jusqu'alors (championnat de Chine 2018). Les deux joueurs marquent aussi cette finale par leur âge, respectivement de 26 et 24 ans.

Zhao domine la session de l'après-midi 5-3. Brecel ne parvient jamais à recoller au score et à appliquer son plan de jeu. Zhao remporte le tournoi sur le score de 10 manches à 5, réalisant un century et un break de 99 points dans la dernière manche. Il devient le quatrième joueur chinois à remporter un tournoi classé, après Ding Junhui, Liang Wenbo et Yan Bingtao. Il est l'objet de nombreux éloges de la part de joueurs actifs et de commentateurs, louant notamment son contrôle de la bille blanche, ses empochages longue distance et son attitude imperméable à la pression.

Zhao glane  et accède ainsi à la place de  mondial, son meilleur classement en carrière qui lui permettra de participer aux prestigieux Masters en janvier 2022. Deux tournois de la triple couronne sur trois sont donc détenus par des joueurs chinois de moins de 25 ans, ce qui amène les commentateurs à parler de la « nouvelle génération » du snooker.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries 

147, 104  Gary Wilson
142, 115  Fergal O'Brien
139, 131, 115, 108  Ronnie O'Sullivan
139  Li Hang
138, 129, 128, 103  Dominic Dale
138  Zhang Anda 
136, 129, 107, 106, 100  Thepchaiya Un-Nooh
136, 118  Ben Woollaston
135, 133, 130  Anthony McGill
135  Andy Hicks
135  Louis Heathcote
134, 131, 112  John Higgins
134, 129  Ding Junhui
134, 101  Ali Carter
132, 131, 109  Graeme Dott
132, 100  Judd Trump
131, 128, 121, 119, 103, 100  Noppon Saengkham
131, 115  David Gilbert
131  Gerard Greene
130, 112, 112, 105, 102  Luca Brecel
130  Ashley Hugill
130  Aaron Hill
129, 102  Ricky Walden
128  Jordan Brown
128  Matthew Selt
128  Craig Steadman
127, 105, 104, 100  Stephen Maguire
126, 110  Jack Lisowski
125  Duane Jones
124  Neil Robertson
122, 121, 118, 102, 102  Cao Yupeng
121, 117, 115, 113, 110, 102  Kyren Wilson
120, 114, 110  Zhao Xintong
120  Gao Yang
120  Ian Burns
119  John Astley
118  Yuan Sijun
115, 109  Wu Yize
114, 113  Robbie Williams
114  Ben Hancorn
113  Kurt Maflin
113  Stuart Carrington
113  Peter Lines
112, 106  Mark Williams
111  Joe Perry
111  Simon Lichtenberg
110  Fan Zhengyi
107, 100  Yan Bingtao
107  Scott Donaldson
105  Ashley Carty
105  Hossein Vafaei
105  Sam Craigie
104  Allan Taylor
104  David Grace
103  Barry Hawkins
103  Martin Gould
102  Michael White
101  Lei Peifan
101  Mark King

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Notes et références

Notes

Références 

2021
Snooker en Angleterre en 2021